La cathédrale de Copenhague peut désigner :
 la cathédrale Saint-Anschaire ou Saint-Ansgar de l'Église catholique ;
 la cathédrale Notre-Dame de l'Église évangélique luthérienne du Danemark.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales du Danemark

Copenhague